Далалоян — фамилия армянского происхождения.

 Далалоян, Артур Грачьевич (род. 1996) — российский гимнаст, заслуженный мастер спорта России.
 Далалоян, Павел Размикович (1978—2017) — российский футболист.